Kardinalzahl bezeichnet:

 in der Sprachwissenschaft ein Grundzahlwort, siehe Zahlwort #Grundzahlwörter (Kardinalia)
 in der Mathematik eine Beschreibung der Größe einer Menge, siehe Kardinalzahl (Mathematik)

Siehe auch:
 Kardinalität